Копе́йко — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Копейко, Лука Андреевич (1912—?) — Герой Социалистического Труда.
 Копейко, Сергей Григорьевич (1907—?) — советский футболист.
 Копейко, Юрий Васильевич (1933—2010) — советский и российский художник-иллюстратор.